dawne gminy:

 gmina Odrowąż – dawna gmina, powiat konecki, woj. łódzkie/kieleckie
 gmina Odrowąż – dawna gmina, powiat nowotarski, woj. krakowskie